Пшеворск () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пшеворский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 14 539 человек (на 2006 год).

Соседние гмины 
 Гмина Трыньча
 Гмина Зажече
 Гмина Каньчуга
 Гмина Гад
 Пшеворск
 Гмина Бялобжеги
 Гмина Ярослав
 Гмина Павлосюв

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства